Les Élections régionales de 2010 dans le land de Vienne (Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien 2010) se sont tenues en Autriche dans le land de Vienne, le . 

2010
Vienne
Politique en octobre 2010